Arcos de las Salinas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arcos de las Salinas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Arcos de las Salinas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar